Sobor může být:

 sobor (chrám) – pravoslavný nebo řeckokatolický katedrální chrám nebo hlavní chrám města či velkého kláštera (monastýru)
 sobor (shromáždění) – sněm (shromáždění, koncil) příslušníků pravoslavné nebo řeckokatolické církve
 Prešovský lžisobor – zinscenované shromáždění, které se uskutečnilo v roce 1950 v Prešově s úmyslem likvidace řeckokatolické církve
 Sobor (Maďarsko) – obec v Maďarsku